Te amo signifie « Je t'aime » en espagnol et en Portugais. L'expression a donné son nom à différents titres d'œuvres, dont :
 Te Amo, premier album studio du chanteur panaméen , sorti en 2008.
 Te Amo, chanson de Makano figurant sur l'album homonyme.
 Te Amo, chanson de Rihanna sortie en 2010.

Voir aussi 
 
 Autres langues :
 Anglais : 
 Français : 
 Italien :